Raphaël Haroche (* 1975, Boulogne-Billancourt, Parigi), cantante francese
Serge Haroche (* 1944, Casablanca), fisico francese
Gilles Haroche (* 1951, Casablanca), medico francese